Stenichnus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Stenichnus ingår i familjen glattbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattbaggar
Stenichnus